Лас Тијерас има више значења:

 Лас Тијерас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Тијерас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тијерас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тијерас (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тијерас (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику